Ölspuren auf der Straße können für Verkehrsteilnehmer zu einer gefährlichen Situation werden. Die Ursachen für Ölspuren sind vielfältig. Es kann sich dabei um auslaufende Betriebsmittel nach einem Verkehrsunfall oder von Autos mit aufgerissener Ölwanne handeln. Auch LKW und Busse können für Ölspuren auf der Straße verantwortlich sein. Die Verkehrsflächenreinigung und Ölspurbeseitigung sind deshalb wichtige Maßnahmen, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Zur Beseitigung von Ölspuren wird in der Regel Ölbindemittel eingesetzt. Ölbindemittel werden häufig von Bauhof, Straßenmeisterei und Feuerwehr eingesetzt und sind in verschiedenen Formen wie beispielsweise in Pulver- oder flüssiger Form erhältlich. Sie binden Mineralöle, indem sie diese aufnehmen und somit die Rutschgefahr mindern.

Ölbindemittel eignen sich allerdings nur zur Vorsorge und Gefahrenabwehr. Eine gründliche Nassreinigung ist zwingend erforderlich, um eine vollständige Ölspurbeseitigung zu gewährleisten. Denn Ölbindemittel können nicht alle Ölreste aufnehmen und es besteht die Gefahr, dass das Ölbindemittel von der Fahrbahn gewaschen wird, insbesondere bei Regen. Eine Nassreinigung ist deshalb unerlässlich, um eine sichere und umweltgerechte Beseitigung von Ölspuren zu gewährleisten.

Eine gründliche Nassreinigung hat auch den Vorteil, dass sie ökologisch sinnvoll ist, da sie eine Verschmutzung des Erdreichs verhindert. Eine unsachgemäße Entsorgung von Erdreich, das durch Öl kontaminiert ist, kann zu erheblichen Umweltbelastungen führen und ist deshalb gesetzlich geregelt. Eine fachgerechte Ölspurbeseitigung durch eine Kombination aus Vorreinigung mit Ölbindemittel und einer anschließenden Nassreinigung gewährleistet somit nicht nur die Sicherheit auf den Straßen, sondern schützt auch die Umwelt.

In manchen Fällen ist es auch notwendig, die Ölspur mittels spezieller Techniken zu entfernen, insbesondere dann, wenn sie in das Pflaster oder in den Asphalt eingedrungen ist. Hierbei kommen zum Beispiel Hochdruckreiniger zum Einsatz, die das Öl aus dem Belag herauslösen und entfernen.

Straßenverkehr